Клакамас:

 Клакамас — округ штата Орегон Соединённых Штатов Америки.
 Клакамас — река в штате Орегон, США.